Příjmení Schenker nosí více různých osobností:

 Heinrich Schenker (1868–1935), rakouský hudební teoretik a skladatel
 Gottfried Schenker (1842–1901), švýcarský podnikatel
 Michael Schenker (* 1955), německý kytarista
 Rudolf Schenker (* 1948), německý kytarista

jiné významy
 DB Schenker Rail, německá společnost ze skupiny Deutsche Bahn (DB)
 DB Schenker Rail Polska – železniční dopravce
 DB Schenker Rail Rybnik – železniční dopravce
 DB Schenker Rail Zabrze – železniční dopravce

Rozcestníky - příjmení